Ein Demonstrator steht für

 eine Person, die in der Praxis etwas (aktiv) vorführt, darstellt, erklärt oder repräsentiert, siehe Demonstration sowie Experimentator
 ein Modell, welches im Rahmen eines Projektes dessen Machbarkeit demonstriert, siehe Prototyp
 die prototypische Umsetzung eines Systems vor dessen Realisierung, siehe Simulation
 die abstrakte Darstellung eines Prozesses im Rahmen der Softwareentwicklung/während der Entwicklung eines (interaktiven) Multimediasystems, siehe Visualisierung
 einen Simulator zum Beispiel gegnerischer Radartechnik für den elektronischen Kampf im militärischen Übungsbetrieb. Siehe Demonstrator (EW)

Demonstrator steht auch für:

 den Namen eines russischen Raumflugkörpers, siehe Demonstrator-2R